Евра — река в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. Вытекает из Верхнеевринского болота, впадает в озеро Сатыгинский Туман. Длина реки составляет 139 км, площадь водосборного бассейна — 2430 км².

Притоки (км от устья) 
 8 км: река Иондра (пр)
 50 км: река Вына (пр)
 74 км: река Чёрная (пр)
 ? км: Малая Евра (пр)
 ? км: Большая Евра (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Конда, речной подбассейн реки — Конда. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010600112115300017068.

Примечания 

Бассейн Конды
Реки Кондинского района